Катона ():
 Катона, Иожеф — венгерский драматург.
 Катона, Клари — венгерская эстрадная певица.
 Катона, Иштван Гелей — деятель венгерской Реформации, епископ кальвинистской церкви Трансильвании, религиозный писатель, философ, филолог.
 Катона, Мате (род. 1997) — венгерский футболист.
 Катона, Стефан — венгерский историк, аббат.